Die Ewige Tabelle der Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele jeder Regionalliga von 1963 bis heute. Während der Jahre 1963 bis 1974 gab es fünf Regionalligen, unterteilt in die Staffeln Nord, West, Südwest, Süd und Berlin, sie alle waren auf der zweiten Spielklassenebene. Nach der Zweitliga-Reform 1974 wurden die Regionalligen zugunsten der neuen zweigleisigen 2. Bundesliga aufgelöst. Vor der Saison 1994/95 wurden dann die zehn Oberligen, die den bisherigen Unterbau zur 2. Bundesliga bildeten, als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Um einen verbesserten Unterbau mit höherer Leistungsdichte für den Profibereich zu schaffen, beschloss der DFB 1993 die Wiedereinführung der Regionalligen als dritthöchste Spielklasse zur Saison 1994/95. Zwischen 1994 und 2000 wurde die Regionalliga in vier Spielklassen gespielt, daraus resultierte die Regionalliga Nord, die Regionalliga Nordost, die Regionalliga Süd und die Regionalliga West/Südwest. Nach der Saison 1999/2000 wurde die zuvor viergleisige und drittklassige Regionalliga durch die zwei Regionalligen Nord und Süd ersetzt. Nach der Saison 2007/08 wurde die zweigleisige und drittklassige Regionalliga durch die drei Regionalligen Nord, West und Süd ersetzt. Seit der Saison 2012/13 ist die Regionalliga fünfgleisig und in die Regionalligen Nord, Nordost, West, Südwest und Bayern unterteilt. Der Tabelle liegt die 3-Punkte-Regel zugrunde, wodurch ehemalige 2-Punkt-Siege nachträglich zu 3-Punkt-Wertungen wurden.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 93 Viertligisten 12 Bundesligisten, 15 Zweitligisten, 19 Drittligisten, 74 Fünftligisten, 34 Sechstligisten, 23 Siebtligisten, 24 Achtligisten, 18 Neuntligisten, 6 Zehntligisten, 3 Elftligisten, 59 inzwischen aufgelöste Vereine und 15 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.

Ewige Tabelle 
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 7 || 2 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1963–1966, 1967–1969, 1971–1973, 1994–1996, 1997/98, 1999–2004, 2005/06, 2007–2010, 2011–2022
 || 3 || 2 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1963–1974, 1994/95, 1997–2002, 2004–2013, 2014–2020, 2021–
 || 1 || 2 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1963–1972, 1994–1999, 2003–2008, 2010–2013, 2016–
 || 5 || 1 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1963–1968, 1969/70, 1971/72, 1994/95, 1997–1999, 2000–2005, 2013–
 || 4 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1964–1974, 1995–2000, 2002–2004, 2006/07, 2009/10, 2014–2020
 || 0 || 3 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1963–1974, 1994–1998, 2006–2018, 2020–
 || 1 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1964–1974, 1994–2006, 2008–2011, 2020–
 || 3 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1963–1969, 1973/74, 1995–1998, 2005/06, 2007/08, 2012–
 || 3 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1963–1974, 1994–2000, 2001–2003, 2004–2007
 || 2 || 4 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963–1974, 1994–1996, 1998–2000, 2001–2007, 2008/09, 2010–2013
 || 1 || 3 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1963–1973, 1994–2002, 2005/06, 2008–2017, 2022–
 || 1 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 1994–2008, 2011–2019, 2021–
 || 2 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1963–1974, 1994–1996, 2001–2008, 2009–2012, 2016–2018
 || 2 || 0 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1963–1967, 1970–1974, 1994–1999, 2013–
 || 2 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1996/97, 1998–2013, 2014–2022
 || 1 || 1 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 1963–1974, 1998–2001, 2002–2004, 2013–
 || 0 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord|| 1994–2000, 2002–
 || 2 || 2 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1963–1974, 1994–1998, 2000/01, 2009/10, 2020–
 || 2 || 2 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1963–1970, 1972–1974, 1997–1999, 2008–2010, 2011–2019
 || 2 || 3 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1963–1971, 1972–1974, 1994–1996, 1997–2000, 2012–2022
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1994–2008, 2012–2015, 2018–
 || 0 || 3 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1966–1974, 1995–1999, 2010/11, 2012–2017, 2018–
 || 1 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994–2003, 2007–2020
 || 1 || 2 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1963–1973, 1994–2000, 2006–2010
 || 1 || 4 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1964–1970, 1971–1974, 1994–1998, 1999–2003, 2004–2007, 2008–2011
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1963–1974, 2008–2019, 2022–
 || 0 || 4 || data-sort-value="19" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1963–1974, 1999/00, 2006/07, 2014–2017, 2018–2022
 || 1 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963–1974, 2003–2007
 || 1 || 3 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1969–1974, 1996/97, 1999–2004, 2005/06, 2013–2020, 2022–
 || 3 || 2 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2001, 2002–2005, 2006–2009, 2010–2012, 2015–2021
 || 1 || 3 || data-sort-value="18" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1963–1974, 2004–2006, 2011–2015, 2016–2018
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2002–2006, 2008–
 || 0 || 3 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1994–1996, 1999/00, 2004–2007, 2008–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2006/07, 2008–
 || 0 || 2 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1997–2001, 2004–2017
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2004/05, 2007–2021
 || 0 || 2 || data-sort-value="41" | Verbandsliga Nordbaden (sechstklassig) || 1963–1971, 1973/74, 1994–2002
 || 1 || 5 || data-sort-value="17" | Oberliga Westfalen (fünftklassig) || 1963/64, 1972–1974, 1997–2005, 2006–2008, 2012–2015, 2016/17
 || 1 || 2 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1994–1998, 2008–2011, 2012–2014, 2016–
 || 0 || 5 || data-sort-value="19" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1995/96, 1997–2000, 2001–2004, 2005–2007, 2008–2017
 || 2 || 1 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963–1966, 1967–1971, 1999–2002, 2004–2008
 || 1 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 1995–2002, 2007/08, 2014–
 || 2 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1967–1973, 2000–2002, 2011–2014, 2019–
 || 2 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1997–2001, 2002/03, 2007–2010, 2013–
 || 1 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1994–2004, 2005–2008, 2018–2020, 2022–
 || 3 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1996–1999, 2001–2006, 2008–2011, 2018/19, 2020–
 || 3 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1973/74, 1994–2002, 2003–2005, 2007/08
 || 1 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963–1974, 1994–1997
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2008–
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1998–2002, 2003–2008, 2016–2019, 2020–
 || 0 || 3 || data-sort-value="124" | 2003 aufgelöst  || 1964–1974, 1994/95, 1996–1998, 1999/00
 || 0 || 2 || data-sort-value="134" | 2014 aufgelöst || 1963–1974, 1994–1999
 || 0 || 2 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 1963–1974, 1997–2000
 || 3 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1994/95, 1998–2001, 2005/06, 2012–2017, 2020–
 || 1 || 5 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1963–1968, 1969/70, 1973/74, 1995/96, 1998–2000, 2007/08, 2017–
 || 0 || 2 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1963–1974, 1994–1998
 || 1 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 1999–2008, 2009/10, 2019–
 || 2 || 2 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1967–1974, 2000–2003, 2004–2006, 2007/08, 2015/16
 || 1 || 2 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1997–2000, 2001/02, 2006–2015
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1994–2000, 2014–
 || 0 || 0 || data-sort-value="118" | 1994 aufgelöst || 1963–1974
 || 1 || 1 || data-sort-value="17" | Oberliga Westfalen (fünftklassig) || 2008–2016, 2019–2022
 || 1 || 1 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2003–2005, 2008–2014, 2017–
 || 1 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–2016, 2017–2021
 || 1 || 3 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963/64, 1966/67, 1973/74, 1994–2000, 2002–2006
 || 1 || 3 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 1971–1974, 1999–2005, 2013–2015, 2017/18, 2021/22
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="126" | 2005 aufgelöst  || 1963–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2003/04, 2008–2017, 2019–
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2010–
 || 0 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="42" | Verbandsliga Südbaden (sechstklassig) || 1998–2001, 2002–2014
 || 1 || 2 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1969/70, 1971–1974, 2005/06, 2014–2022
 || 2 || 2 || data-sort-value="39" | Saarlandliga (sechstklassig) || 1963/64, 1966/67, 1968–1974, 1994–1996, 2002/03
 || 1 || 1 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1994–2001, 2004/05, 2006–2008
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2008–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2011–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2009–
 || 0 || 3 || data-sort-value="29" | Landesliga Weser-Ems (sechstklassig) || 1994–2001, 2006/07, 2008–2014
 || 1 || 0 || data-sort-value="110" | 1973 aufgelöst  || 1963–1965, 1966–1973
 || 0 || 3 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1995–1997, 1999/00, 2009/10, 2011–
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || 0 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963–1974
 || 0 || 0 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 1963–1974
 || 2 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 1994–1997, 2016–2018, 2019–
 || 2 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963–1970, 1972–1974, 1994/95
 || 1 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994/95, 1997–2007
 || 2 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1996–2000, 2006–2008, 2015–2017, 2020–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2010–2021, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2010–2019, 2020–
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1963–1974
 || 1 || 1 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1994–2000, 2001–2005
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1963–1974, 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="117" | 1992 aufgelöst  || 1963–1974
 || 1 || 3 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1970/71, 1972–1974, 1998–2000, 2011–2017
 || 0 || 6 || data-sort-value="16" | Mittelrheinliga (fünftklassig) || 1966/67, 1968–1971, 1994–1996, 1997/98, 2009/10, 2016–2022
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1994–2003
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2009–
 || 0 || 3 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1998–2000, 2001–2003, 2005–2007, 2008–2014
 || 1 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1995–2000, 2002–2004, 2006–2008
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2014–
 || 0 || 1 || data-sort-value="71" | Bezirksliga Westpfalz (Staffel Süd)(achtklassig) || 1965–1974
 || 3 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 1994/95, 2002/03, 2007/08, 2015–2017, 2021–
 || 0 || 2 || data-sort-value="102" | Kreisklasse B Karlsruhe (Staffel 2) (zehntklassig) || 1996–2000, 2005–2012
 || 0 || 1 || data-sort-value="112" | 1977 aufgelöst  || 1963–1974
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2012–2019
 || 0 || 1 || data-sort-value="70" | Bezirksliga Vorderpfalz (achtklassig) || 1964–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="62" | Kreisliga Celle (achtklassig) || 1968–1973, 1994–2000
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2010–2022
 || 0 || 2 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1995–1998, 2013–2020
 || 0 || 1 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963–1973
 || 1 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1968–1974, 2000/01
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2015–
 || 0 || 2 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1996–2000, 2008–2015
 || 0 || 3 || data-sort-value="133" | 2013 aufgelöst  || 1963–1970, 1973/74, 1994–1997
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2013–
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2012–
 || 0 || 3 || data-sort-value="131" | 2011 aufgelöst || 1994–2001, 2003/04, 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1994–1999, 2005–2008, 2022–
 || 1 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1969–1974, 1996/97
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2011–2019
 || 0 || 1 || data-sort-value="26" | Landesliga Hamburg (Staffel Hammonia) (sechstklassig) || 1963/64, 1966–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="118" | 1994 aufgelöst  || 1963–1972, 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2012–2014, 2016–
 || 0 || 1 || data-sort-value="35" | Westfalenliga (Staffel 1) (sechstklassig) || 1969–1974, 1994–1999
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1965–1971
 || 0 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1967–1974, 2020–
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2014–
 || 0 || 2 || data-sort-value="20" | Hessenliga (fünftklassig) || 1995/96, 2002/03, 2008–2014
 || 1 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 2009–2014, 2020–2022
 || 0 || 2 || data-sort-value="39" | Saarlandliga (sechstklassig) || 1963–1971, 2015/16
 || 0 || 5 || data-sort-value="10" | Oberliga Hamburg (fünftklassig) || 1963–1968, 1996/97, 2008/09, 2017/18, 2019–2022
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2015–
 || 0 || 4 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 1970/71, 2008/09, 2012–2014, 2015/16, 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2012–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2011–2016, 2017–
 || 0 || 2 || data-sort-value="110" | 1973 aufgelöst  || 1964–1969, 1970–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="36" | Westfalenliga (Staffel 2) (sechstklassig) || 1963–1968, 1970–1974
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2013–2021, 2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="66" | Bezirksliga Berlin (Staffel 2) (achtklassig) || 1963–1970, 1971–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 1963–1971
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1970–1974, 2017/18
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2001–2007
 || 0 || 1 || data-sort-value="51" | Landesliga Berlin (Staffel 1) (siebtklassig) || 1965–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="31" | Berlin-Liga (sechstklassig) || 1963–1969, 1994–1998
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1999/00, 2008–2015
 || 1 || 1 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1998–2000, 2012–2016
 || 0 || 1 || data-sort-value="137" | 2018 aufgelöst || 1965–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2013–2022
 || 0 || 2 || data-sort-value="140" | seit 2004 kein Fußballbetrieb  || 1963–1966, 1968–1972
 || 0 || 1 || data-sort-value="73" | Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau (achtklassig) || 1965–1972
 || 0 || 4 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1995/96, 1998–2000, 2008/09, 2012–2016
 || 0 || 1 || data-sort-value="55" | Landesliga Südwest (Staffel Ost) (siebtklassig) || 1963–1970
 || 0 || 1 || data-sort-value="122" | 2001 aufgelöst  || 1966–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 2014–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="100" | Kreisliga B Recklinghausen (Staffel 2) (zehntklassig) || 1963–1970
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1963–1969
 || 0 || 1 || data-sort-value="61" | Kreisliga Hamburg (Staffel 3) (achtklassig) || 1963–1970
 || 0 || 2 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2012–2014, 2016–2022
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2017–
 || 0 || 2 || data-sort-value="70" | Bezirksliga Vorderpfalz (achtklassig) || 1963–1969, 1970–1972
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1966–1972
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2008–2012
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–2015, 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="96" | Kreisliga A Enz/Murr (Staffel 2) (neuntklassig) || 1994–2000
 || 0 || 2 || data-sort-value="128" | 2008 aufgelöst  || 1994–1997, 1998–2001
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1965–1968
 || 0 || 1 || data-sort-value="136" | 2016 aufgelöst  || 1994–2000
 || 0 || 0 || data-sort-value="124" | 2003 aufgelöst  || 1969–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="123" | 2002 aufgelöst  || 1994–2000
 || 2 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1963/64, 1996–1998
 || 0 || 2 || data-sort-value="35" | Westfalenliga (Staffel 1) (sechstklassig) || 1963/64, 1967–1973
 || 0 || 2 || data-sort-value="142" | seit 2017 kein Fußballbetrieb || 1963/64, 1969–1974
 || 1 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–2015, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2012–2018
 || 0 || 1 || data-sort-value="86" | Kreisliga B Grevenbroich-Neuss (Staffel 2) (neuntklassig) || 1966–1972
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2017–
 || 0 || 2 || data-sort-value="27" | Landesliga Braunschweig (sechstklassig) || 2010/11, 2013–2018
 || 0 || 3 || data-sort-value="95" | Kreisliga A Fulda (neuntklassig) || 1963/64, 1996–2000, 2001/02
 || 0 || 4 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1994–1996, 2012–2014, 2015/16, 2018–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="37" | Rheinlandliga (sechstklassig) || 1994–2000
 || 0 || 0 || data-sort-value="113" | 1978 aufgelöst  || 1969–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2016–2022
 || 0 || 0 || data-sort-value="141" | seit 2009 kein Fußballbetrieb  || 1969–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="138" | 2019 aufgelöst  || 1971–1973, 1994–1997
 || 0 || 3 || data-sort-value="25" | Landesliga Schleswig-Holstein (Staffel Mitte) (sechstklassig) || 1963–1965, 2003/04, 2012–2015
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 2010–2013
 || 0 || 1 || data-sort-value="50" | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 3)(siebtklassig) || 1994–1999
 || 0 || 1 || data-sort-value="53" | Landesklasse Sachsen (Staffel Ost) (siebtklassig) || 1998–2003
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2017–
 || 0 || 3 || data-sort-value="09" | Oberliga Schleswig-Holstein (fünftklassig) || 1968/69, 1970–1974, 2019–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2015/16, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="124" | 2003 aufgelöst  || 1995–2000
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2013/14, 2018–
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2012–2014, 2015/16, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="129" | 2009 aufgelöst  || 1968–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="49" | Bezirksliga Braunschweig (Staffel 3) (siebtklassig) || 2009/10, 2012–2016
 || 0 || 2 || data-sort-value="43" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost) (sechstklassig) || 2012–2015, 2016–2018
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="51" | Landesliga Berlin (Staffel 1) (siebtklassig) || 1963–1969
 || 0 || 2 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2014/15, 2016–2020
 || 0 || 2 || data-sort-value="91" | A-Klasse Südpfalz (neuntklassig) || 1963–1967, 1971–1973
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2015–2019
 || 0 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2015–2018, 2020–
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2017/18, 2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2007–2009, 2010–2013
 || 0 || 2 || data-sort-value="48" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 2) (siebtklassig) || 1966–1969, 1970–1972
 || 0 || 2 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1965–1967, 1968–1971
 || 0 || 1 || data-sort-value="130" | 2010 aufgelöst  || 1963–1967
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2015–2018, 2020–
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963–1965
 || 0 || 1 || data-sort-value="81" | 1. Kreisklasse Braunschweig (Staffel 2) (neuntklassig) || 1969–1973
 || 0 || 2 || data-sort-value="98" | Kreisliga B Berlin (Staffel 2) (zehntklassig) || 1967–1969, 1970–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="75" | Kreisoberliga Schwalm/Eder (achtklassig) || 1995–1999
 || 0 || 2 || data-sort-value="70" | Bezirksliga Vorderpfalz (achtklassig) || 1963–1966, 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2017–2019, 2021–
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2014–2019
 || 0 || 2 || data-sort-value="10" | Oberliga Hamburg (fünftklassig) || 1963–1966, 2012–2014
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2018/19, 2020–
 || 0 || 2 || data-sort-value="85" | Kreisliga B Duisburg-Mülheim-Dinslaken (Staffel 1) (neuntklassig) || 1964–1967, 1968/69
 || 0 || 3 || data-sort-value="11" | Bremen-Liga (fünftklassig) || 2008–2011, 2012/13, 2020–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 2016–2019
 || 0 || 1 || data-sort-value="139" | 2003 ausgegliedert  || 1963–1967
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 1994–1997, 2022–
 || 1 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1963–1965
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2019–
 || 0 || 3 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 1969/70, 2012–2014, 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="135" | 2015 aufgelöst  || 1997–2000
 || 0 || 3 || data-sort-value="20" | Hessenliga (fünftklassig) || 2009/10, 2011–2013, 2019–2021
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2012–2015
 || 0 || 1 || data-sort-value="28" | Landesliga Hannover (sechstklassig) || 1971–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1994–1996, 2018–2021
 || 0 || 1 || data-sort-value="125" | 2004 aufgelöst  || 1998–2000
 || 0 || 1 || data-sort-value="59" | Landesliga Odenwald (siebtklassig) || 2013–2016
 || 0 || 0 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012–2015
 || 0 || 1 || data-sort-value="125" | 2004 aufgelöst || 1996–1999
 || 0 || 2 || data-sort-value="48" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 2) (siebtklassig) || 1994–1996, 1997/98
 || 0 || 0 || data-sort-value="97" | Kreisklasse Erlangen-Pegnitzgrund (Staffel 1) (neuntklassig) || 1994–1996
 || 0 || 0 || data-sort-value="68" | Kreisliga A Duisburg-Mülheim-Dinslaken (Staffel 1) (achtklassig) || 1972–1974
 || 0 || 3 || data-sort-value="16" | Mittelrheinliga (fünftklassig) || 2015/16, 2017/18, 2020–2022
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2006–2008
 || 0 || 1 || data-sort-value="70" | Bezirksliga Vorderpfalz (achtklassig) || 1963–1966
 || 0 || 1 || data-sort-value="113" | 1978 aufgelöst  || 1971–1974
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="99" | Kreisliga B Berlin (Staffel 4) (zehntklassig) || 1966–1970
 || 0 || 1 || data-sort-value="74" | Kreisoberliga Offenbach (achtklassig) || 1994–1997
 || 0 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1972–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="47" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1) (siebtklassig) || 1994–1997
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2020–
 || 0 || 1 || data-sort-value="20" | Hessenliga (fünftklassig) || 2019–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="56" | Landesliga Südwest (Staffel West) (siebtklassig) || 1994–1997
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="38" | Verbandsliga Südwest (sechstklassig) || 1999/00, 2011–2013
 || 0 || 0 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2015–2017
 || 0 || 2 || data-sort-value="51" | Landesliga Berlin (Staffel 1) (siebtklassig) || 1994/95, 2008–2011
 || 0 || 2 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1997/98, 2008–2010
 || 0 || 2 || data-sort-value="18" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2017/18, 2020–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008–2011
 || 0 || 1 || data-sort-value="82" | 1. Kreisklasse Hannover (Staffel 4) (neuntklassig) || 1996–1999
 || 0 || 1 || data-sort-value="60" | Kreisliga Rendsburg-Eckernförde (Staffel Nord) (achtklassig) || 1963–1966
 || 0 || 1 || data-sort-value="109" | 1970 aufgelöst  || 1963–1965
 || 0 || 1 || data-sort-value="123" | 2002 aufgelöst  || 1995–1998
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2010–2013
 || 0 || 1 || data-sort-value="127" | 2007 aufgelöst || 1963–1966
 || 0 || 1 ||data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 1965–1967, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1995/96, 2007/08
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2003–2005
 || 0 || 3 || data-sort-value="32" | Landesliga Niederrhein (Gruppe 2) (sechstklassig) || 1963/64, 1965/66, 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="83" | Kreisliga A Berlin (Staffel 3) (neuntklassig) || 1969–1972
 || 0 || 2 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 2012/13, 2014–2016
 || 0 || 1 || data-sort-value="56" | Landesliga Südwest (Staffel West) (siebtklassig) || 1963–1966
 || 0 || 2 || data-sort-value="22" | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2012–2014, 2016/17
 || 0 || 2 || data-sort-value="20" | Hessenliga (fünftklassig) || 2017–2019, 2020/21
 || 0 || 2 || data-sort-value="16" | Mittelrheinliga (fünftklassig) || 2012/13, 2019–2021
 || 0 || 1 || data-sort-value="92" | Bezirksliga Köllertal-Warndt (neuntklassig) || 1963–1965
 || 0 || 1 || data-sort-value="52" | Landesliga Berlin (Staffel 2) (siebtklassig) || 1965–1968
 || 0 || 2 || data-sort-value="130" | 2010 aufgelöst  || 1965/66, 2009–2011
 || 0 || 1 || data-sort-value="33" | Landesliga Niederrhein (Gruppe 3) (sechstklassig) || 1996–1999
 || 0 || 2 || data-sort-value="57" | Verbandsliga Saar (Staffel Nordost) (siebtklassig) || 1970/71, 1972–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2018/19, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="30" | Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern (sechstklassig) || 2015–2017
 || 0 || 3 || data-sort-value="136" | 2016 aufgelöst  || 2003/04, 2005/06, 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="94" | Kreisliga A Bergstraße (neuntklassig) || 1972–1974
 || 0 || 1 || data-sort-value="56" | Landesliga Südwest (Staffel West) (siebtklassig) || 1963–1965
 || 0 || 3 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 2004/05, 2014/15, 2016/17
 || 0 || 2 || data-sort-value="22" | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2012/13, 2021/22
 || 1 || 1 || data-sort-value="121" | 2000 aufgelöst  || 1995/96, 1999/00
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 2019–2022
 || 0 || 3 || data-sort-value="80" | Kreisliga München (Staffel 2) (achtklassig) || 1964/65, 1970/71, 1972/73
 || 1 || 0 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="130" | 2010 aufgelöst  || 2008–2010
 || 0 || 1 || data-sort-value="105" | Kreisliga C Bochum (Staffel 4) (elftklassig) || 1994–1996
 || 0 || 1 || data-sort-value="31" | Berlin-Liga (sechstklassig) || 1972–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="43" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost) (sechstklassig) || 1996/97, 1999/00
 || 0 || 1 || data-sort-value="90" | A-Klasse Pirmasens-Zweibrücken (Staffel Ost) (neuntklassig) || 2013–2015
 || 0 || 1 || data-sort-value="34" | Landesliga Mittelrhein (Staffel 2) (sechstklassig) || 1996–1998
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2001/02, 2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="51" | Landesliga Berlin (Staffel 1) (siebtklassig) || 1968–1970, 1971/72
 || 0 || 2 || data-sort-value="132" | 2012 aufgelöst  || 1994/95, 1999/00
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2020–
 || 0 || 2 || data-sort-value="17" | Oberliga Westfalen (fünftklassig) || 2015/16, 2017/18
 || 0 || 0 || data-sort-value="107" | 1964 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="101" | B-Klasse Rheinpfalz (Staffel Süd) (zehntklassig) || 2007–2009
 || 0 || 2 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 1963/64, 2018/19
 || 0 || 0 || data-sort-value="107" | 1964 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 0 || data-sort-value="107" | 1964 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord) (fünftklassig) || 1972–1974
 || 0 || 2 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2004/05, 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="119" | 1998 aufgelöst  || 1995–1997
 || 0 || 2 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 2016/17, 2018/19
 || 0 || 2 || data-sort-value="72" | Landesliga Saarland (Staffel Süd) (achtklassig) || 1967/68, 1969/70
 || 0 || 1 || data-sort-value="84" | Kreisliga A Berlin (Staffel 4) (neuntklassig) || 1973/74
 || 0 || 2 || data-sort-value="09" | Oberliga Schleswig-Holstein (fünftklassig) || 2013/14, 2016/17
 || 0 || 1 || data-sort-value="115" | 1988 aufgelöst  || 1965–1967
 || 0 || 1 || data-sort-value="56" | Landesliga Südwest (Staffel West) (siebtklassig) || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 2019–2022
 || 0 || 1 || data-sort-value="54" | Landesliga Westfalen (Staffel 2) (siebtklassig) || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="121" | 2000 aufgelöst  || 1963/64
 || 1 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2019/20, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="69" | Bezirksliga Westfalen (Gruppe 9) (achtklassig) || 2012/13
 || 0 || 2 || data-sort-value="40" | Verbandsliga Hessen (Staffel Süd) (sechstklassig) || 1968/69, 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="116" | 1990 aufgelöst || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="20" | Hessenliga (fünftklassig) || 2013–2015
 || 0 || 2 || data-sort-value="79" | Kreisliga München (Staffel 1) (achtklassig) || 1994/95, 1999/00
 || 0 || 1 || data-sort-value="40" | Verbandsliga Hessen (Staffel Süd) (sechstklassig) || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="133" | 2013 aufgelöst  || 1964–1966
 || 0 || 1 || data-sort-value="23" | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2012/13
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1970/71
 || 0 || 1 || data-sort-value="103" | A-Klasse Coburg/Kronach/Lichtenfels (Staffel 2) (zehntklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="137" | 2018 aufgelöst  || 2016/17
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 1999/00
 || 0 || 1 || data-sort-value="67" | Bezirksliga Berlin (Staffel 3) (achtklassig) || 1999/00
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="131" | 2011 aufgelöst  || 1968/69
 || 0 || 1 || data-sort-value="14" | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) || 2021/22
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Regionalliga West || 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="111" | 1974 aufgelöst  || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="88" | Kreisliga A Hagen (Staffel 1) (neuntklassig) || 1966/67
 || 0 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Nord || 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="107" | 1964 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 2 || data-sort-value="122" | 2001 aufgelöst  || 1967/68, 1969/70
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Regionalliga Nordost || 2022–
 || 0 || 0 || data-sort-value="08" | Regionalliga Bayern || 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="35" | Westfalenliga (Staffel 1) (sechstklassig) || 1966/67
 || 0 || 1 || data-sort-value="128" | 2008 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="123" | 2002 aufgelöst  || 1965/66
 || 0 || 2 || data-sort-value="110" | 1973 aufgelöst  || 1968/69, 1970/71
 || 0 || 1 || data-sort-value="44" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte) (sechstklassig) || 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="130" | 2010 aufgelöst  || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="63" | Kreisliga Osnabrück (Staffel B) (achtklassig) || 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="65" | Bezirksliga Berlin (Staffel 1) (achtklassig) || 1965/66
 || 0 || 1 || data-sort-value="108" | 1969 aufgelöst  || 1964/65
 || 0 || 1 || data-sort-value="41" | Verbandsliga Nordbaden (sechstklassig) || 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="47" | Bezirksliga Hamburg (Staffel 1) (siebtklassig) || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="104" | 1. Kreisklasse Bremen-Stadt (elftklassig) || 1971/72
 || 0 || 1 || data-sort-value="119" | 1998 aufgelöst  || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="24" | Landesliga Schleswig-Holstein (Staffel Holstein) (sechstklassig) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="17" | Oberliga Westfalen (fünftklassig) || 2016/17
 || 0 || 1 || data-sort-value="109" | 1970 aufgelöst  || 1964/65
 || 0 || 2 || data-sort-value="37" | Rheinlandliga (sechstklassig) || 1964/65, 1966/67
 || 0 || 1 || data-sort-value="35" | Westfalenliga (Staffel 1) (sechstklassig) || 2019/20
 || 0 || 1 || data-sort-value="83" | Kreisliga A Berlin (Staffel 3) (neuntklassig) || 1972/73
 || 0 || 0 || data-sort-value="07" | Regionalliga Südwest || 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="106" | C-Klasse Rhein-Mittelhaardt (Staffel West) (elftklassig) || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="58" | Gruppenliga Wiesbaden (siebtklassig) || 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) || 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="31" | Berlin-Liga (sechstklassig) || 1998/99
 || 0 || 1 || data-sort-value="76" | Kreisoberliga Wiesbaden (achtklassig) || 1966/67
 || 0 || 1 || data-sort-value="45" | Landesliga Bayern (Staffel Südost) (sechstklassig) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="37" | Rheinlandliga (sechstklassig) || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="89" | Kreisliga A Siegen-Wittgenstein (neuntklassig) || 1971/72
 || 0 || 1 || data-sort-value="17" | Oberliga Westfalen (fünftklassig) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="110" | 1973 aufgelöst  || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="78" | Bezirksliga Neckar/Fils (achtklassig) || 1997/98
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Mittelrheinliga (fünftklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2008/09
 || 0 || 1 || data-sort-value="31" | Berlin-Liga (sechstklassig) || 1996/97
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) || 2021/22
 || 0 || 1 || data-sort-value="52" | Landesliga Berlin (Staffel 2) (siebtklassig) || 1963/64
 || 0 || 1 || data-sort-value="87" | Kreisliga B Berg (Staffel 2) (neuntklassig)  || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="46" | Verbandsliga Schleswig-Holstein (Staffel Süd-Ost) (siebtklassig) || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="130" | 2010 aufgelöst  || 1965/66
 || 0 || 1 || data-sort-value="64" | Landesklasse Mecklenburg-Vorpommern (Staffel 2) (achtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="120" | 1999 aufgelöst  || 1971/72
 || 0 || 1 || data-sort-value="114" | 1986 aufgelöst  || 1968/69
 || 0 || 1 || data-sort-value="117" | 1992 aufgelöst  || 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="93" | Bezirksliga Saarlouis (neuntklassig) || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="143" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="77" | Bezirksliga Freiburg (achtklassig) || 1964/65

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Regionalliga gezeigt.

Ewige Tabelle
Regionalliga